Detta är en lista över svenska ord som uttalas likadant men skiljer sig åt i stavning. Sådana ord kallas vanligen homofoner eller ibland heterografer. Flera av ordparen är beroende av det faktum att kort e och kort ä sammanfaller i de flesta svenska dialekter. Om de inte gör det i din dialekt kan du bortse från dessa.

Orden med den mest ljudenliga stavningen är så långt som möjligt placerade i vänsterspalten. Ord med dubbeltecknad konsonant är placerade till höger. Ord som stavar sammanfallande kort e/ä-ljud med e placeras till vänster. Orden är ljudenligt sorterade, med sj-/tj-judet efter s respektive t.

Se även
Lista över svenska homografer
Homograf
Homonym
Lista över svenska vokallängdsskilda minimala par

svenska homofoner
Lexikologi
Svenska